Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022 (спонсорское наименование: ) проводился в городе Принс-Джордж (провинция Британская Колумбия, Канада) c 19 по 27 марта 2022 года.

В чемпионате принимали участие 13 национальных сборных команд.

Чемпионом мира стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Швейцарии (скип Сильвана Тиринзони, ставшая чемпионкой мира в 3-й раз и 3-й раз подряд), победив в финале сборную Республики Корея (скип Ким Ын Джон). Третье место заняла сборная Канады (скип Керри Эйнарсон).

На этом чемпионате впервые применялось правило запрет смещения центральных камней-защитников.

Впервые участие в мировом чемпионате принимала сборная Турции.

Сборная Шотландии снялась с чемпионата 21 марта после выявления заболевания COVID-19 у нескольких членов команды. Также сборная Японии снялась с чемпионата 25 марта после сессии 18 из-за выявления заболевания COVID-19 у двух игроков.

Официальный хештег чемпионата: #WWCC2022.

Квалификация 
В чемпионате принимали участие 13 команд.

Федерация кёрлинга России была исключена из турнира по политическим причинам.
По итогам Квалификационного турнира сборная Латвии была приглашена занять освободившееся место. Сборная Латвии отказалась от участия, в виду недостаточного времени до начала турнира. Следующим была приглашена сборная Финляндии, которая тоже отказалась от участия.
Далее было решено направить приглашения трём лучшим командам Мирового рейтинга из числа не квалифицировавшихся на чемпионат. Таким образом, место сборной России заняла команда Чехии.

Мировой рейтинг 
Рейтинг каждой ассоциации перед началом чемпионата.

Система проведения чемпионата

Регламент турнира 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходят в плей-офф.

Второй этап — плей-офф, проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы.
Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы.
В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов, бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Изменения в правилах 
Основное изменение правил между чемпионатами 2021 и 2022 годов - это введение правила запрет смещения центральных камней-защитников. Правило запрещает на протяжении первых пяти бросков энда смещать с центральной линии любой камень-защитник, который стоит на центральной линии в зоне свободных защитников. При нарушении правила все камни возвращаются на свои места, подобно тому, как если бы камень был удален из игры из зоны свободных защитников.

Трансляции 
Прямые трансляции всех сессий проводились исключительно на канале The Curling Channel на спортивной видеоплатформе Recast.

Также отдельные матчи транслировали:
 CCTV 
 TSN 
 NENT 
 NENT 
 NHK 
 SVT, SVT-SE Play 
 Swiss TV/SRF/RDS/RSI 
 Eurosport 
 Polsat-PO

Составы команд 

скипы выделены полужирным шрифтом; источник:

Групповой этап

Турнирная таблица 
по состоянию после сессии 20

  Выход в полуфинал
  Выход в 1/4 финала

Результаты матчей 

Начало матчей указано по Тихоокеанскому времени.

Сессия 1
Суббота, 19 марта, 14:00

Сессия 2
Суббота, 19 марта, 19:00

Сессия 3
Воскресенье, 20 марта, 9:00

Сессия 4
Воскресенье, 20 марта, 14:00

Сессия 5
Воскресенье, 20 марта, 19:00

Сессия 6
Понедельник, 21 марта, 9:00

Сессия 7
Понедельник, 21 марта, 14:00

Сессия 8
Понедельник, 21 марта, 19:00

Сессия 9
Вторник, 22 марта, 9:00

Сессия 10
Вторник, 22 марта, 14:00

Сессия 11
Вторник, 22 марта, 19:00

Сессия 12
Среда, 23 марта, 9:00

Сессия 13
Среда, 23 марта, 14:00

Сессия 14
Среда, 23 марта, 19:00

Сессия 15
Четверг, 24 марта, 9:00

Сессия 16
Четверг, 24 марта, 14:00

Сессия 17
Четверг, 24 марта, 19:00

Сессия 18
Пятница, 25 марта, 9:00

Сессия 19
Пятница, 25 марта, 14:00

Сессия 20
Пятница, 25 марта, 19:00

Плей-офф

1/4 финала 
Суббота, 26 марта, 13:00

Полуфиналы 
Суббота, 26 марта, 19:00

Матч за 3-е место 
Воскресенье, 27 марта, 11:00

Финал 
Воскресенье, 27 марта, 16:00

Статистика

Топ-5 лучших по качеству бросков
По окончании группового этапа

Идеальные матчи 
Матчи, где качество выполнения бросков игрока оценено в 100%. Должно быть выполнено минимум 10 бросков

Итоговая классификация

Награды 
 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award

Призом по результатам голосования всех кёрлингисток-участниц чемпионата мира награждается кёрлингистка, показывающая как высокое спортивное мастерство, так и понимание и соблюдение принципов справедливого спортивного соперничества и "духа кёрлинга".

Второй год подряд приз получила Алина Пец (Швейцария).

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022

2022
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Март 2022 года
Чемпионаты мира в Канаде